

Codici 
 MTV – codice aeroportuale IATA del Blue Ridge Airport di Martinsville (Virginia)
 MTV – codice vettore ICAO di Mountain Valley Air Service
 mtv – codice ISO 639-3 della lingua asaro'o

Mass media 
 MTV – rete televisiva internazionale, presente in diverse versioni del mondo.
 MTV – versione originale statunitense
 MTV – versione britannica ed irlandese
 MTV – versione tedesca
 MTV Japan – versione giapponese 
 MTV – versione lituana e lettone
 MTV – versione austriaca
 MTV – versione francese
 MTV – versione spagnola
 MTV – versione italiana
 MTV – versione australiana
 MTV  – versione israeliana
 MTV – versione brasiliana
 Magyar Televízió – ente televisivo statale ungherese
 SBS MTV – rete televisiva sudcoreana